У́лица Грибое́дова — улица в историческом районе Адмиралтейская коса в центральной части Астрахани. Начинается от Рабочей улицы и идёт с северо-востока на юго-запад перпендикулярно Волге, пересекая Ярославскую улицу и заканчиваясь у набережной Приволжского затона.

История 
До 1920 года улица называлась Поперечно-Затонной, затем получила своё современное название в честь русского поэта Александра Сергеевича Грибоедова.

Примечания 

Улицы Астрахани